Dactylis Glomerata () — шестой студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Michael Amott — Guitars
 Björn Flodkvist — Vocals
 Jejo Perkovic — Drums
 Leif Edling — Bass
 Carl Westholm — Keyboards

Приглашённые музыканты 
 Ulf Edelönn — Guitars on "I Still See The Black"
 Ian Haugland — Drums on "I Still See The Black" And "Wiz"
 Patrik Instedt — Guitars on "Dustflow", "Abstract Sun" And "Lidocain God"
 Måns P. Månsson — Korg Synthesizer and Thermin on "Dustflow"
 Adam Axelsson — Claypot and Hare Krishna Stuff on "Apathy"
 Jan Hellman — Distorted Electric Upright Bass on "Karthago"
 Carl Westholm — Keyboards (on the Abstrakt Algebra album)

Прочие 
 Sören Elonsson — Remastering
 Jan Hellman — Editing, Overdubs
 Jeanette Andersson — Remaster layout
 Leif Edling — Producer, Mixing
 Uffe Ostling — Recorded & Mixed
 Rex Gisslén — Additional overdubs
 Bjorn Wallmark — Additional overdubs

Примечания

Ссылки 
CD-REVIEW

Альбомы 1998 года
Альбомы Candlemass